Недостающая масса может означать:
 Скрытая масса — необнаруженная масса в астрономии. 
 Недостающая масса — масса необнаруженной элементарной частицы в экспериментах по рессеянию.